Biston comitata är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1899. Biston comitata ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
comitata